Лас Чојитас има више значења:

 Лас Чојитас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Чојитас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику